Chiocciola – mollusco gasteropode
Chiocciola – elemento architettonico
Chiocciola – organo dell'orecchio, contenuto nel labirinto auricolare
Chiocciola (@) – carattere tipografico
Chiocciola – contrada della città italiana di Siena
Chiocciola – simbolo araldico